Sezon 1996/1997 był 6. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytułu nie obroniła drużyna Hit Gorica. Mistrzem Słowenii został zespół Maribor Branik.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Słowenii
1997 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii